Shuto Yamamoto (Morioka, 1 de junho de 1985) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Kashima Antlers..

Carreira 
Shuto Yamamoto começou a carreira no Júbilo Iwata. 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Kashima Antlers